Casey steht für:
 Casey (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Casey (Vorname), weiblicher und männlicher Vorname
 Casey (Rapperin) (* 1976), französische Rapperin
 Casey Kasem (1932–2014), US-amerikanischer Hörfunkmoderator und Sprecher
 Casey (Band), eine britische Post-Hardcore-Band

Casey ist der Name folgender Orte

— in den Vereinigten Staaten:
 Casey (Alabama), Ort im Dallas County, Alabama
 Casey (Arkansas), Ort im Woodruff County, Arkansas
 Casey (Illinois), Town im Clark und Cumberland County, Illinois
 Casey (Iowa), Stadt im Adair und Guthrie County, Iowa
 Casey (Kentucky)
 Casey (Minnesota), Ort im Meeker County, Minnesota
 Casey (Oklahoma), Ort im Pawnee County, Oklahoma
 Casey (Town), Town(ship) im Washburn County, Wisconsin
 Casey Corner (Kalifornien)
 Casey Creek (Kentucky)
 Casey Ford (Missouri)
 Casey Highlands (Pennsylvania)
 Casey Village (Pennsylvania)

— in Australien:
 Casey City, Verwaltungsbezirk in der australischen Stadt Melbourne

— in Kanada:
 Casey (Ontario), Gemeinde im Timiskaming District, Ontario

Casey ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Caseybucht, Bucht im Enderbyland, Antarktika
 Casey Inlet, Bucht an der Ostküste des Palmerlands auf der Antarktischen Halbinsel
 Casey-Inseln im Palmer-Archipel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Casey Point, Felssporn im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Casey Range, Gebirgszug im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Casey-Station, Station im Wilkesland, Antarktika
 Kap Casey, Kap an der Ostküste des Grahamlands auf der Antarktischen Halbinsel
 Mount Casey, Berg im Viktorialand, Antarktika

Casey ist der Name folgender im NRHP gelisteter Objekte:
 Casey County Courthouse, in Liberty, Kentucky, ID-Nr. 77000607
 Casey Jones Home and Railroad Museum, in Jackson, Tennessee, ID-Nr. 72001244
 Casey Jones Wreck Site, in Vaughan, Mississippi, ID-Nr. 73001033
 Casey’s Diner, in Natick, Massachusetts, ID-Nr. 99001122

Siehe auch:
 Seán O’Casey (1880–1964), irischer Dramatiker